Публий Корнелий Тацит — древнеримский историк.
 Марк Клавдий Тацит — древнеримский император, по некоторым источникам его потомок.
 Тацит — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороне Луны.